Laura Gómez, une actrice dominicaine née en 1979 dans le New Jersey ;
 Laura Gómez Ropiñón, une judoka espagnole née le  à Valence (Espagne) ;
 Laura Gómez, une patineuse de vitesse colombienne née le .